Siekoro peut désigner :
Siékoro, la commune du département de Kombori au Burkina Faso ;
Siékoro, la commune du département d'Ouo au Burkina Faso ;

Homonymie de localités